Maifeld steht für:
 Maifeld, Landschaft zwischen Eifel und Mosel in Rheinland-Pfalz
 Maifeld Derby, Musikfestival auf dem Maimarktgelände in Mannheim
 Verbandsgemeinde Maifeld, Gebietskörperschaft im Landkreis Mayen-Koblenz
 Münstermaifeld, Stadt im Landkreis Mayen-Koblenz
 Maifeld (Berlin), Sportrasenfläche im Berliner Westend
 Heeresmusterung bei den Königen der Karolinger im 8./9. Jahrhundert; siehe Märzfeld#Geschichte

Siehe auch:
 Maienfeld
 Maierfeld
 Mayfeld
 Mayfield